«Сделка века» — многозначный термин. Может означать:
 «Сделка века» — план США по ближневосточному урегулированию.
 Сделка века «газ — трубы» — долгосрочное международное соглашение 1970 года между СССР и ФРГ.
 «Сделка века» — американская комедия 1983 года.